

Astronomia 
 11847 Winckelmann – asteroide della fascia principale

Persone 
 Johann Joachim Winckelmann – bibliotecario, storico dell'arte e archeologo tedesco
 Hermann Winckelmann (o Hermann Winkelmann) – tenore tedesco

Pagine correlate 
 Winkelmann